Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2019 проводился с 26 февраля по 3 марта 2019 года в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Турнир проводился в 12-й раз.

В чемпионате принимали участие 12 команд.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2019, который состоится в апреле 2019 в городе Ставангер (Норвегия).

Победителями чемпионата стала (впервые в истории чемпионата) команда Кори Кристенсен / Джон Шустер, победившая в финале команду Вики Персингер / Крис Плайс. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Табита Питерсон / Джо Поло и команда Нина Рот / Крой Нернбергер.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 2 группы по 6 команд в каждой (A, B), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (в них встречаются команды, занявшие в группах 2-е и 3-и места), полуфиналы (в них встречаются команды, занявшие в группах 1-е места, и победители четвертьфиналов), финал. Матч за 3-е место не проводится — 3-е место занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в полуфиналы плей-офф
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 2 марта, 14:30

Полуфиналы. 2 марта, 19:00

Финал. 3 марта, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Field set for 2019 Mixed Doubles National Championship | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2019

Спорт в США в 2019 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Сиэтле
Февраль 2019 года
Март 2019 года